Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 26 juni 2009.

Vrouwen 06